Grindle steht für:

 Grindle Rock, Klippenfelsen im Archipel der Südlichen Sandwichinseln
 Merilee Grindle (* 1945), US-amerikanische Politikwissenschaftlerin
 Nicole Grindle, US-amerikanische Filmproduzentin